Garden District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Garden District (Montgomery, Alabama), NRHP-ID 84000698
 Garden District (New Orleans, Louisiana), NRHP-ID 71000358